Der Knotenabstand ist allgemein der Abstand zweier Knoten.
Nautik: Das Grundmaß einer Logleine, der Knotenschnur zur Geschwindigkeitsmessung.
Physik: Die halbe Wellenlänge einer stehenden Longitudinalwelle: d = λ/2
Mechanik: Der Eulersche Winkel ϕ
Astronomie: Die Entfernung eines Himmelskörpers von seinem aufsteigenden Knoten, die Koordinate im Bahnsystem.
Bei den GPS und Galileo-Satelliten: Ein Maß für die Verteilung der verschiedenen Orbitebenen entlang des Äquators.